Paraspadella är ett släkte av pilmaskar. Paraspadella ingår i familjen Spadellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Pilmaskar
Paraspadella